Cimendef est un nom propre qui peut désigner :
 Cimendef, esclave marron de l'île de La Réunion qui est un département d'outre-mer français dans l'océan Indien.
 Le Cimendef, sommet de montagne de l'île de La Réunion baptisé d'après le nom de l'esclave fugitif.
 La médiathèque Cimendef, médiathèque de Saint-Paul de La Réunion en honneur de l'esclave marron.